Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Ulster:

 – cacciatorpediniere della classe R, varato nel 1917 e radiato nel 1928.
 – cacciatorpediniere della classe U, varato nel 1942, trasformato in fregata classe Type 15 e radiato nel 1980.